Deininger ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Deininger (* 1962), deutsche Hockeyspielerin
 Djamil Deininger (* 1985) deutscher Radiomoderator
 Franz Deininger (1878–1926), deutscher Architekt
 Gabriele Maria Deininger-Arnhard (1855–1945), deutsch-österreichische Künstlerin
 Gottfried Deininger (1898–1968), deutscher Politiker (SPD)
 Heinz Deininger (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Heinz Friedrich Deininger (1900–1972), deutscher Archivar und Historiker
 Heike Wacker, geboren als Heike Deininger, deutsche Handballspielerin
 Hilde Schädle-Deininger (* 1947), deutsche Krankenschwester
 Hubert Deininger (1928–2008), deutscher Kunstglasermeister
 Johann Deininger (1896–1973), deutscher Politiker (NSDAP)
 Johann Wunibald Deininger (1849–1931), österreichischer Architekt und Denkmalpfleger
 Jürgen Deininger (1937–2017), deutscher Althistoriker
 Julius Deininger (1852–1924), österreichischer Architekt
 Karl Deininger (1896–1956), deutscher Bauingenieur
 Leonhard Deininger (1910–2002), bayerischer Politiker
 Olaf Deininger (* 1963), deutscher Journalist
 Pep Deininger (1877–1950), US-amerikanischer Baseballspieler
 Roman Deininger (* 1978), deutscher Journalist und Autor
 Tom Deininger (1950–2022), deutscher Sänger, Schauspieler, Radiomoderator
 Wunibald Deininger (1879–1963), österreichischer Architekt

ebenso:
 Deininger & Renner Orgelbau, ein bayerisches Orgelbauunternehmen

Siehe auch:
 Deining (Begriffsklärung)
 Deiningen